Juan Giménez puede referirse a:

 Juan Giménez López (1943-2020), historietista argentino;
 Juan Giménez Martín (1855-1901), pintor español.

en:Juan Giménez (disambiguation)